Comitatul Garfield, conform originalului din limba engleză, Garfield County este numele a șase comitate din , toate denumite după cel de-al douăzecilea președinte american, James Abram Garfield.

 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Garfield, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Garfield (dezambiguizare)